

Населені пункти та їхні частини
 Обуркі — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обуркі — село в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Обуркі — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Обуркі — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Обуркі — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Обуркі — частина села Вельґе в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Обуркі — частина села Виджа в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки